Ich war Jack Mortimer steht für:

 Ich war Jack Mortimer (Roman), Roman von Alexander Lernet-Holenia (1933)

Verfilfumgen dieses Romans:
 Ich war Jack Mortimer (Film),  deutscher Kriminalfilm von Carl Froelich (1935)
 Jack Mortimer, deutscher Fernseh-Kriminalfilm von Michael Kehlmann (1961)